Lophorhothon — род утконосых динозавров из верхнего мела, первый род динозавров, обнаруженный в штате Алабама.

Остатки впервые обнаружены в 1940-х годах в округе Даллас, к западу от города Сельма, штат Алабама, а также в Северной Каролине, в формации Black Creek.

Голотип, который находится в коллекции Филдовского музей в Чикаго, состоит из фрагментарных костей черепа и неполного посткраниального скелета. Череп имеет небольшой пирамидальный отросток между глаз.

Длина тела около 15 метров, высота около 5 метров, вес около 1 тонны.

Род описан  в 1960 году. Название Lophorhothon означает «нос с гребнем» (от  — «гребень» и  — «нос»). Единственным видом является Lophorhothon atopus. Видовое название происходит от  — «необычный» или «странный».

Таксономия 
Первоначально найденный скелет считали молодой особью представителей рода прозауролоф. В 1998 году Джеймс Лэмба предположил, что останки принадлежат игуанодонту, но эта теория не получила большого признания. В 2010 году Прието-Маркес и Норелл опубликовали кладограмму, отнеся лофоротона в надсемейство гадрозавроид.

Ещё в 2004 году Хорнер, Вейшампел и Форстер отнесли Lophorhothon к гадрозавринам. В 2012 году эту гипотезу подтвердила группа учёных во главе с Ramírez-Velasco.

Примечания

Литература 
 
 

Гадрозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1960 году